Tabapuã kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Tabapuã (ort), São Paulo, 
 Tabapuã (kommun), São Paulo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar